Брусенцово — название населённых пунктов.

Россия 
 Брусенцово — деревня в Краснозоренском районе Орловской области.
 Брусенцово — деревня в Орловском районе Орловской области.